Izala ist
 die römische und byzantinische Bezeichnung für das Gebiet um Mardin, siehe Izalla
 der Name einer islamischen Bewegung in Nigeria und Niger, siehe Izala (Bewegung)